Айшенур Ислам (; род. 16 января 1958, Ускюдар) — турецкий политик.

Биография 
Родилась в семье Мехмета и Джахиде Ислам. Изучала турецкую литературу в Анкарском университете, там же получила степень магистра. Имеет степень доктора философии, полученную в университете Гази.

Работала в университете Анкары, Карыккале и университете Башкент. Написала 10 книг и около 40 статей.

В 2011 году была избрана членом турецкого парламента в иле Сакарья от партии справедливости и развития.

26 декабря 2013 года была назначена министром по делам семьи и социальной политики, заменив на этом посту Фатьму Шахин.

Замужем. Один ребёнок.

Примечания 

Министры Турции
Выпускники Анкарского университета
Выпускники университета Гази
Доктора философии
Женщины-политики Турции
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Партии справедливости и развития (Турция)
Преподаватели Анкарского университета